Indianapolis 500 1925 je bila trinajsta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis in prva dirka Svetovnega konstruktorskega prvenstva v sezoni 1925. Potekala je 30. maja 1925.

Rezultati

1925 v športu
Sezona Velikih nagrad 1925
1925